, японський виробник напоїв
 Кубок Кірін
 Лінія процесорів фірми  (підрозділ Huawei)